Александр Крутов:
 Крутов, Александр Валерьевич (род. 1951) — советский и российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.